de heilige Bernardinus van Siena, oftewel San Bernardino (in het Italiaans)

Geografie 
 San Bernardino (Californië), een stad in Californië
 San Bernardino (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Suchitepéquez
 San Bernardino (Paraguay), een gemeente in het Paraguayaanse departement Cordillera
 San Bernardino (Vernazza), een plaats in Italië
 San Bernardino (Zwitserland), een plaats in Zwitserland
 San Bernardino County, een county in Californië
 San Bernardino Mountains, een bergrug in Californië
 De San Bernardinopas in Zwitserland